Втора македонска футболна лига 2011/12 е двадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 7 август 2011 г. до 22 май 2012 г. Групата е съставена от 16 отбора. Шампион е тимът на Пелистер.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
На Руфея са отнети 3 точки.
На Локомотив са отнети 3 точки.

Бараж за промоция

Бележки 
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони